Испанская иммиграция в Сальвадоре относится к испанскому населению и их потомкам в Сальвадоре. Это крупнейшее и наиболее важное миграционное движение, которое Сальвадор исторически принимал, поскольку с колониальных времен оно составляло самое большое европейское сообщество в стране.

Испанцы начали эмигрировать в колонии в основном из Галисии и Астурии, после того как в страну начнут прибывать огромные волны испанских иммигрантов из колонии. Испанцы оставили свою культуру, гастрономию, религию, язык и происхождение в стране.

В настоящее время большинство населения страны имеет испанское происхождение и испанские фамилии. Кроме того, испанская община является одной из крупнейших в Центральной Америке, поскольку она превышает 2000 испанских граждан в стране.

История

Колониальная эпоха 

Первое известное посещение испанцами территории Сальвадора было совершено адмиралом Андресом Ниньо. Во главе экспедиции он высадился на острове Меангера в заливе Фонсека, а позже открыл залив Хикилиско и устье реки Лемпа. Завоевание нынешнего Сальвадора началось в 1524 году с неудачного вторжения Педро де Альварадо во владения Кускатлан ​​и закончилось в 1540-х годах полным завоеванием и умиротворением местного населения, там была основана Вилла-де-Сан-Сальвадор, и сюда начали прибывать испанцы.

До прихода испанцев численность коренного населения оценивалась от 100 000 до 500 000, которые значительно сократились из-за болезней, принесенных испанцами, и враждебного отношения испанцев к ним.

Вилья-де-Сан-Сальвадор был небольшим городом, с регулярными парками, несколько кривыми улочками, городок был похож на нынешнюю деревню, всего 50 или 60 домов, церковь и ратуша, все жители этого городка были крестьянами, которым приходилось искать пропитание для своих семей.

Провинция Кускатлан ​​была завоевана, но восток и север все ещё были свободны от испанского владычества, а коренное население было небольшим, даже несмотря на то, что они подчинили некоторые народы ленка испанскому правлению.

Завоевательные компании были частной деятельностью, над которой король Испании осуществлял очень ограниченный контроль. Внутри одних и тех же отрядов завоевателей существовала иерархия, определяемая деньгами, внесенными на поход, их воинским званием, родством с лидерами и старшинством воина.

Позже прибыли переселенцы, которые не могли похвастаться принадлежностью к группе первоначальных завоевателей, поэтому не получали таких же привилегий, так как большинство были бедняками и земледельцами.

Так начались плантации какао, кукурузы, бобов, индиго, которые велись туземной рабочей силой, а также разведение крупного рогатого скота, мулов, лошадей и кур, которым занимались метисы и испанцы, в связи с тем, что во многих частях рабочей силы было очень мало, стало прибывать больше испанцев.

В следующие годы провинция была полностью забыта из-за того, что не обладала драгоценными камнями и входила в состав изолированных регионов империи, испанские иммигранты станут прибывать за товаром с большим спросом и хорошими ценами. В отличие от элит других центральноамериканских провинций империи, которые так и не нашли важной экономической составляющей и зачахли в течение трех столетий существования колонии, сальвадорская элита способствовала производству и экспорту индиго. Этот краситель, получаемый из растения под названием jiquilete в Сальвадоре, производился коренными народами в небольших количествах для торговли с Мексикой. В Европе он был известен как лучший краситель для окрашивания тканей в синий цвет и имел очень высокую цену, так как привозился из Индии, где его покупали голландцы и англичане в XVII веке.

Уменьшение коренного населения оставило обширные площади пригодных земель, и испанские плантаторы индиго заявили о своем владении в виде асьенд во многих частях страны, в последующие годы провинция в меньшей степени управлялась кастами, и было все меньше и меньше различий между классами.

Реформы Бурбонов усилились во второй половине XVIII века, значительное количество испанских иммигрантов и бедных семей прибыло из Испании, в основном из Галисии и Астурии.

Метисация 
В колониальный период происходил процесс смешения рас между коренными, неграми и испанцами. В первые годы колониальной эпохи население Сальвадора на 50 % состояло из метисов, белых и мулатов и на 50 % из числа коренного населения. Города Сан-Сальвадор и Сан-Мигель были очень маленькими общинами, от двадцати до ста испанских поселенцев, но испанская община была создана.

В 1790 году губернатор Сан-Сальвадора Франсиско Луис Эктор де Каронделет приказал семьям из Северной Испании (Галисия и Астурия) поселиться в этом районе, чтобы компенсировать нехватку коренных жителей для обработки земли. Важными поселения возникли на севере и в центре Сальвадора, где вскоре начался процесс смешения рас.

В 1805 году 78 % населения составляли метисы, белые и мулаты и 22 % коренные жители. Это было связано с ростом испанских деревень, городов и ранчерий, которые отнимали пространство у коренных жителей, отделявших их от их общинных земель.

XIX и XX век 

Когда Сальвадор обрел независимость, креольское население было немногочисленным из более чем 250 000 жителей Сальвадора в то время насчитывалось более 50 000 креолов (20 % населения). Метисы и креолы составляли 78 %, которые имели испанских предков, в основном из Галисии и Астурии, оставивших свое наследие и свою культуру, креольское население в стране было очень многочисленным, но их всегда относили одну группу с метисами.

По оценкам, в течение XIX и XX веков от 15 000 до 18 000 испанцев покинули Испанию, чтобы эмигрировать в Сальвадор, въезжая волнами с 1871 года, чтобы улучшить свои условия, начать бизнес и спастись от голода.

Миграция присутствует начиная с иммиграции сефардских евреев из Испании. С 1871 года сальвадорская историография говорит о периоде «либеральных реформ», начался приток иммигрантов, среди которых испанцы, приехавшие на кофейные, сахарные и скотоводческие плантации. По самым оптимистичным прогнозам, в период с 1821 по 1900 год в стране поселились от 5000 до 10000 испанцев (большинство из которых были галисийцами).

В 1900 году волна иммигрантов начала эмигрировать в Сальвадор группой, в основном галисийцы и кастильцы, которые приехали в страну, чтобы начать бизнес. По оценкам, в то время в стране проживало около 3000 испанцев, хотя записи не отображали точное число, цифра сильно разнится.

В 1920 году многие испанцы начали эмигрировать в Сальвадор, они поселились в Сан-Сальвадоре в основном потому, что это был экономический центр страны, и они основали свой бизнес в этом районе. Также в тот же период, между 1910 и 1930 годами, многие испанские крестьяне прибыли, чтобы улучшить свои условия, большинство из них поселились в сельской местности для работы на земле, в основном на северо-востоке, северо-западе и севере страны.

Между 1930 и 1960 годами в страну прибыло несколько испанцев, которым удалось предоставить значительное количество рабочей силы.

Современность 
В настоящее время насчитывается 2761 испанец, очень сложно получить учётную запись сальвадорцев испанского происхождения, поскольку большинство их имеют средиземноморские расовые черты: оливковая кожа и темные волосы и глаза (черные или темно-карие), и идентифицируют себя как метисы. Кроме того, большинство сальвадорских метисов имеют испанское происхождение. Согласно исследованию, метисы и белое население Сальвадора составляют около 90 % потомков испанцев. Кроме того, у большинства сальвадорцев испанские фамилии.

Регионы происхождения 

Испанцы, прибывшие в Сальвадор, были из разных регионов, но из двух эмигрировали более массово, из Галисии и Астурии.

Первыми испанскими поселенцами, прибывшими в страну, были галисийцы, андалузцы и астурийцы, во времена колонии прибывшие позже испанцы были в основном галисийцами и астурийцами. Также прибывали из Кантабрии и Страны Басков. По сравнению с другими странами, где прибывшие могли пользоваться более привилегированным положением, те, кто прибыл в Сальвадор, были в основном крестьянами, фермерами и бедными семьями, которые не пользовались такими же привилегиями. После колонии те, кто переселялся в основном были галисийцами, которые массово эмигрировали, в свою очередь также прибывали кастильцы, астурийцы, баски и каталонцы, но в меньшей степени.

Галисия 
Галисийцы были испанцами, которые больше всего эмигрировали в страну. Во время колонии вместе с астурийцами они представляли абсолютное большинство испанцев в стране, а после обретения независимости стали испанской общиной, которая больше всего эмигрировала в страну, более половины эмигрировавших испанцев были из этого региона. Сальвадор был одним из основных реципиентов галисийцев в Центральной Америке во время и после колониальной эпохи. Галисийцы прибыли в основном из провинций Ла-Корунья и Понтеведра.

Крупные общины галисийцев, прибывших после независимости, были в основном в Сан-Сальвадоре, Сан-Мигеле, на севере департамента Санта-Ана, севере департамента Ла-Уньон и Чалатенанго. Позже их потомки переселились в другие части страны.

Астурия 
Астурийцы массово эмигрировали в Сальвадор, Во времена Колонии они представляли вторую испанскую общину в стране, после независимости, эмигрировавшие астурийцы были в основном крестьянами и рабочими, бежавшими от голода и желавшими улучшить свои жилищные условия. Астурийцы были родом из Овьедо и Хихона.

Их основными поселениями были Чалатенанго, Сан-Сальвадор, север департамента Санта-Ана и север департамента Ла-Уньон, позже их потомки эмигрировали в другие части страны, потому что астурийцы были крестьянами и рабочими, которые шли работать на землю и улучшать свои условия.

Андалусия 
Андалузская иммиграция восходит к колониальной эпохе Сальвадора. Между 1880 и 1930 годами тысячи андалузцев эмигрировали в страну, в основном из провинций Альмерия, Кадис, Гранада и Малага. Основными департаментами, где поселились андалузцы, были Сан-Сальвадор, Санта-Ана и Сан-Мигель. Андалузцы составляют третью по величине группу испанцев в стране.

Канарские острова 
Канарская иммиграция была не такой многочисленной, как в Пуэрто-Рико, Кубе, Венесуэле и Уругвае, но многочисленные группы канарских иммигрантов прибыли между 1880 и 1930 годами, по оценкам, в то время эмигрировало 1500 канарцев, большинство канарцев были родом с Тенерифе и Фуэртевентуры, кроме того, большинство канарцев, эмигрировавших в страну, были рабочими, которые приехали работать в сельскохозяйственном секторе, в том числе потому, что правительство способствовало миграционным движениям из Европы.

Канарцы поселились в основном в восточных департаментах, как Сан-Мигель, но также и в Санта-Ана и Сан-Сальвадоре, они были четвёртой группой испанцев, которые больше всего эмигрировали в страну с таким же объёмом, как баски и каталонцы.

Каталония 
Каталонская иммиграция была не такой многочисленной, как галисийская, между 1880 и 1930 годами в страну прибыло несколько групп каталонских коммерсантов и бизнесменов, в основном для того, чтобы поселиться в стране на постоянное жительство и работать в сельской местности. они прибыли на кораблях и поселились в Сан-Сальвадоре и его окрестностях: Антигуо-Кускатлан ​​и Санта-Текла.

Первые каталонцы прибыли в Сальвадор во второй половине XVIII века, с началом реформ Бурбонов, продвигаемых Карлосом III, целью которых была свободная торговля между всеми регионами Пиренейского полуострова с Америкой, когда эмиграция каталонцев получила сильный импульс. В случае с Сальвадором каталонские купцы прибыли в 1877 году, а в 1900 году они стали прибывать более массово, особенно экономически активные.

Каталонцы адаптировались к стране и предприняли создание нескольких важных предприятий и магазинов.

Страна Басков 
Иммиграция басков в Сальвадор существовала с колониальной эпохи страны, в стране выделяются несколько баскских групп и завоевателей в качестве поселенцев. Между 1880 и 1930 годами многие баски эмигрировали, большинство из них в то время занимались бизнесом и некоторые из них были профессионалами, подавляющее большинство поселилось в Сан-Сальвадоре.

Культура

Язык 
Наиболее широко используемым языком в стране является испанский, который с годами превратился в сальвадорский испанский, что является ключевым фактором культурной самобытности.

Гастрономия 
Испанское влияние в сальвадорской кухне очень важно, испанцы завезли лошадей, овец и коз. Колбасы, молочные продукты и многое другое распространились по всему региону, испанская кухня смешалась с мезоамериканской кухней.

Оттуда появилось несколько сальвадорских блюд испанского и мезоамериканского происхождения. Ярким примером может служить хлеб с начинкой из курицы, курица была завезена испанцами в колониальную эпоху.

Есть молочные продукты, такие как сливки и несколько сортов сыра с дополнительными ингредиентами, самый известный из которых — куахада.

Из кондитерских изделий Сальвадора с испанским влиянием можно назвать хлеб, чуррос, эррадурас, альфахорес, тронкос или пиононо и печенье.

Искусство 
В Сальвадоре чувствуется испанское влияние, есть несколько художников испанского происхождения, испано-сальвадорская художественная культура выделяется в основном музыкой и танцами, преимущественно галисийского, астурийского и андалузского происхождения.

В национальном танце выделяется танец историантес, посвященный борьбе между маврами и христианами, он берет свое начало в Сальвадоре с колониальных времен и происходит от типичного испанского празднования Морос и кристианос, среди других танцев Гигантона из Хокоро и традиционные сальвадорские маски, используемые на парадах, таких как Вьехо де Агосто и Гигантона из Хокоро, эти традиционные маскарады имеют сходство с испанской традицией Гиганты и большеголовые.

Религия 
Половина населения Сальвадора — католики, поскольку в колонии многие испанцы обратили местных жителей в эту веру.

Страстная неделя является частью испанского наследия сальвадорцев, религиозного и светского проявления, сохранившегося с колониальных времен до наших дней.

Примечания

Литература 
 Thompson, 1972, p. 45: En: Escalante, 1996

Испанская диаспора
Народы Сальвадора